A Equipe Hondurenha de Copa Davis representa Honduras na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federación Hondurena de Tenis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe de Hondurenha)

Honduras